Плóща Маяко́вського — назва міських майданів у деяких населених пунктах України та Росії.

Площа Маяковського — міський майдан в місті Запоріжжя

Площа Маяковського — міський майдан в місті Таганрог